Lipice může být:

 Lipice – vesnice v Česku v Kraji Vysočina, část okresního města Pelhřimov
 Lipice (Chorvatsko) – vesnice v Chorvatsku na severu Licko-senjské župy
 Lipice (Polsko) – vesnice v Polsku ve Velkopolském vojvodství v okrese Konin

Externí odkazy